Maria Sadowska (ok. 1835–1892) – polska pisarka
 Maria Teresa Sadowska – polska chemiczka i technolog żywności, prof. dr hab.
 Maria Sadowska (ur. 1976) – polska piosenkarka i reżyserka

Zobacz też 
 Joanna Maria Paciorek-Sadowska – polska chemiczka, dr hab.